

Literatura 
 La guerra dels mons és una novel·la de ciència-ficció de 1898 escrita per H. G. Wells.

Ràdio 
 La guerra dels mons (ràdio), emissió radiofònica de 1938 feta per Orson Welles.

Cinema i televisió 
 La guerra dels mons (pel·lícula de 1953), dirigida per Byron Haskin
 La guerra dels mons (pel·lícula de 2005), dirigida per Steven Spielberg

Pàgines de desambiguació